Die Divizia A 1938/39 war die siebte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 27. August 1938 und endete am 18. Juni 1939.

Meister wurde Venus Bukarest.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten in einer Gruppe den Meister aus. Die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Venus Bukarest – Meister
 Rapid Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Chinezul Timișoara, Tricolor CFPV Ploiești, Gloria Arad

Aufsteiger in die Divizia A 
CAM Timișoara, Unirea Tricolor Bukarest, Gloria CFR Galați

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1938/39 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1938/39
Liga-1-Saison